Wu Chi (o Wuji) – primo stato di manifestazione del Tao nella cosmologia taoista
Wujiquan – la pratica spirituale-ginnica di origine taoista